

Шамоти — село в гміні Надажин Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Шамоти — село в гміні Шамоцин Ходзезького повіту Великопольського воєводства